Крупник — польское, белорусское и украинское блюдо, крупяной суп.
Крупник готовят на овощном или мясном бульоне с пшеном, гречневой, перловой, кукурузной крупами, с добавлением жареного на растительном масле или сале репчатого лука, картофеля и сушёных грибов. Для вкуса также кладут морковь, корень петрушки, пастернака, зелень укропа.

Примечания

Литература 
 Польская кухня, Илья Мельников. 2020
 Старинная белорусская кухня, Илья Мельников. 2020
 Словарь полонизмов русских текстов ХIХ—XX веков. Виктор Шетэля. — М.: Прометей, 2019
 Крупник
 Крупник польский

Крупяные блюда
Польские супы
Белорусские супы
Украинские супы